O Sal da Terra - documentário sobre a vida do fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado
Comunidade Sal da Terra
The Man Trap - episódio de Star Trek traduzido no Brasil como O Sal da Terra
Thymus zygis

Desambiguação